

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Nazionale
Nonostante giochi nelle serie inferiori del calcio danese, in seguito alla protesta dei calciatori professionisti contro la DBU è stato convocato il 4 settembre 2018 dalla nazionale danese per disputare i match contro Slovacchia e Galles.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale danese